Селище міського типу:
 Тернувате — Запорізька область, Новомиколаївський район

Села:
 Тернувате — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Тернувате — Запорізька область, Василівський район
 Тернувате — Миколаївська область, Кривоозерський район
 Тернувате — Миколаївська область, Миколаївський район